

Shin
Shin, Shin, Sinónimo de la pronunciación en japonés Shine, Prospecto en los trenes;

Letra
ش, Shin, decimotercera letra del alfabeto árabe;
𐤔, Shin, vigesimoprimera letra del alfabeto fenicio;
ש, Shin, vigesimoprimera letra del alfabeto hebreo;

Filosofía
Shin, Jōdo Shinshū,  subescuela japonesa de budismo;